
Termin -{RMP}- ima više značenja.

 -{RMP}- je guanin nukleotid-vezujući protein alfa 12.
 -{RMP}- je oznaka za antibiotik rifampicin